Farasan – miasto w Arabii Saudyjskiej
 Muhafazat Firasan – muhafaza w Arabii Saudyjskiej, w prowincji Dżazan 
 Dżaza’ir Farasan – archipelag na Morzu Czerwonym, należący do Arabii Saudyjskiej 
 Farasan al-Kabir – główna wyspa w archipelagu Dżaza’ir Farasan
 Farasan as-Saghir – wyspa w archipelagu Dżaza’ir Farasan
 Chaur Farasan – zatoka u wschodniego brzegu wyspy Farasan al-Kabir
 Ras Farasan – półwysep w północno-zachodniej części wyspy Farasan al-Kabir
 Szib Farasan – rafa położona na zachód od archipelagu Dżaza’ir Farasan
 Dżabal Farasan – góra w zachodniej Arabii Saudyjskiej